Egidio Rebonato (... – ...) – agronomo italiano 
 Stefano Rebonato (1962) – ex calciatore italiano